Водник () — посёлок городского типа в Ходжейлийском районе Каракалпакстана, Узбекистан. Посёлок расположен на берегу Амударьи в 11 км от железнодорожной станции Ходжейли (на линии Найманкуль — Бейнеу). Административно подчиняется городскому хокимияту (мэрии) города Ходжейли.

В 1958 года населённый пункт при пристани Ходжейли отнесен к категории рабочих посёлков и присвоено наименование Водник.

Население

Ссылки 

Посёлки городского типа Каракалпакстана
Населённые пункты Ходжейлийского района